Martín de Gainza o Gaínza puede referirse a:
 Martín de Gainza (arquitecto) del siglo XVI.
 Martín de Gainza (militar) del siglo XIX.